Lukáš Hlava (ur. 10 września 1984 w Turnovie) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec.

Przebieg kariery 
W lutym 1999 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 14. miejsce w Titisee-Neustadt. W styczniu 2003 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 47. pozycję w Libercu. Pierwsze punkty zdobył w styczniu 2007 w Vikersund, gdzie zajął 27. miejsce. 4 marca 2012 w Lahti po raz pierwszy (i zarazem ostatni) stanął na podium zawodów PŚ, zajmując 3. lokatę.
 
Swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 217,5 metra ustanowił w 2013 roku w Planicy.

W maju 2019 roku zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Hlavy na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Hlavy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Hlavy na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach PK

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Turnovie